Карло I од Лихтенштајна (1569. — 12. фебруар 1627) је био први кнез Лихтенштајна. 

Рођен је као најстарији син Хартмана II од Лихтенштајна и његове жене Ане од Ортенбурга. Био је на положају главног интенданта Рудолфа II, цара светог римског царства. На овом положају је био до 1607. године. Цар га је веома ценио због верне службе и подршке кој му је давао у сукобу са његовим противницима.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1569.
Умрли 1627.
Кнежеви Лихтенштајна